Out of Control (álbum de Girls Aloud) - de 2008
Out of Control (álbum de Peter Criss) - de 1980

Desambiguação